Les Élections régionales de 1949 en Carinthie (Landtagswahl in Kärnten 1949) se sont tenues en Autriche dans le land de Carinthie, le . 

1949
Carinthie
Octobre 1949